Cypress Lake oder Cypress Lakes ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Cypress Lake (Florida)

Gewässer:
 Cypress Lake (Indiana)
 Cypress Lake (Lafayette, Louisiana)
 Cypress Lake (British Columbia)
 Blue Cypress Lake

High schools:
 Cypress Lake High School, Florida
 Cypress Lakes High School (Texas)

Siehe auch:
 Big Cypress Lake